Zorzi – famiglia del patriziato veneziano

Persone 
Alberto Zorzi – rugbista a 15 italiano
Alberto Zorzi – cavaliere italiano
Alvise Zorzi – scrittore italiano
Andrea Zorzi – pallavolista e commentatore televisivo italiano
Bartolomeo Zorzi – poeta italiano
Bruno Zorzi – ex calciatore italiano
Cecilia Zorzi – velista italiana
Cristian Zorzi – fondista italiano
Delfo Zorzi – imprenditore ed ex terrorista italiano
Gino Zorzi – calciatore italiano
Giorgio Zorzi – pittore italiano
Guglielmo Zorzi – commediografo, impresario teatrale e cineasta italiano
Lucia Zorzi – regista, autrice televisiva e giornalista italiano
Ludovico Zorzi – critico teatrale italiano
Luigi Zorzi – ex calciatore italiano
Luigi Zorzi – politico italiano
Marino Zorzi – doge di Venezia dal 1311 al 1312
Marino Zorzi – bibliotecario italiano
Marino Zorzi – vescovo cattolico italiano
Marino Giovanni Zorzi – vescovo cattolico italiano
Mario Zorzi – tiratore a segno italiano
Mimì Zorzi, nata Mimì Prinetti Castelletti – scrittrice italiana
Niccolò I Zorzi – nobile italiano
Pietro Antonio Zorzi – cardinale italiano
Renzo Zorzi – scrittore e operatore culturale italiano
Renzo Zorzi – pilota automobilistico italiano
Rodolfo de Zorzi – calciatore argentino
Silvano Zorzi – ingegnere italiano
Tommaso Zorzi – personaggio televisivo italiano
Tonino Zorzi – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Veronica Zorzi – golfista italiana

Altro 
 Palazzo Correr Contarini Zorzi – edificio di Venezia affacciato sul Canal Grande
 Palazzo Zorzi, conosciuto anche come palazzo Zorzi Galeoni o palazzo Zorzi a San Severo – palazzo storico di Venezia
 Palazzo Zorzi Bon – palazzo storico di Venezia
 Palazzo Zorzi Liassidi – palazzo storico di Venezia
 Slappe Zorzi o semplicemente Slappe – centro abitato della Slovenia, frazione del comune di Vipacco